Steven Cummings (1981) és un ciclista anglès.
 Irving Cummings (1988-1959) va ser un actor, director, guionista i productor de cinema estatunidenc.
 Robert Cummings (1908-1990) va ser un actor, director i productor estatunidenc.
 Edward Estlin Cummings (1894-1962) va ser un poeta, pintor, assagista i dramaturg estatunidenc.
 Dominic Cummings (1971), estratega polític britànic

Pàgines de desambiguació